

События 
 Консулы: Гай Фурний и Гай Юний Силан (оба — плебеи); монетный триумвир: Марк Санквиний.
 Август устраивает трёхдневные празднества в Италии — «Столетние игры». Объявлено наступление новой, лучшей эры.
 Август усыновил Гая и Луция Цезарей.
 Окончательное присоединение Северной Испании к Риму.
 Крупное восстание в Гуанхани (Сычуань). Подавлено лишь через 10 месяцев.

Родились 
 Луций Юлий Цезарь Випсаниан, сын Марка Випсания Агриппы и Юлии Старшей, усыновлённый Августом;
 17, 11 декабря — Гней Домиций Агенобарб, отец императора Нерона.

Примечания

См. также